Die Liste der Länderspiele der Fußballnationalmannschaft von Wallis und Futuna enthält alle Länderspiele der Fußballnationalmannschaft von Wallis und Futuna der Männer. Bisher ist die Mannschaft nur bei den  Südpazifikspielen gegen andere Länder angetreten.

Länderspielübersicht 
Legende

 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 abg. = Spielabbruch
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

Siehe auch 

 Fußballnationalmannschaft von Wallis und Futuna

Weblinks 

 RSSSF

Wallis und Futuna
!Landerspiele